Соматоформные расстройства — группа психических (невротических) заболеваний, проявляющиеся в виде напоминающих соматическое заболевание симптомов. Эти проявления никак не связаны с приёмом алкоголя или наркотических веществ, каким-либо имеющимся заболеванием или же другими психическими проблемами.

Классификация 

Классификация психических заболеваний постоянно пересматривается. В МКБ-10  группа соматоформных заболеваний  состояла из следующих патологий:

  Соматизированное расстройство
  Недифференцированное соматоформное расстройство
  Ипохондрическое расстройство
  Соматоформная вегетативная дисфункция
  Состояние упорной соматоформной боли
  Другие соматоформные расстройства
  Соматоформное расстройство, неуточненное

В МКБ-11 разработана новая категоризация соматизированных и соматоформных расстройств, которая объединила в один регистр все соматоформные расстройства  и неврастению  в классификации
МКБ-10. Единственная категория состояний исключена из новой классификации соматических дистресс-расстройств – это ипохондрия .

В новой классификации расстройства телесных ощущений (соматическое дистресс-расстройство) определяется как «характеризующиеся присутствием телесных симптомов, мучительных для конкретного пациента, чрезмерно захватывающих его внимание и обостряющихся при повторном общении с лицами, оказывающими медицинскую помощь. Если состояние обусловлено или спровоцировано соматическими симптомам, уровень внимания к нему отчетливо излишний в связи с проявлениями и прогрессированием. Повышенное внимание не уменьшается ни проведением соответствующего клинического обследования, ни исследованиями, ни адекватным переубеждением. Телесные симптомы и связанное с ними беспокойство постоянны, присутствуют большинство дней по на протяжении, по меньшей мере, нескольких месяцев и связаны со значительным нарушением в личной, семейной, социальной, учебной, профессиональной и других важных областях функционирования. Обычно расстройство включает множество телесных симптомов, которые могут изменяться время от времени. Редко присутствует один симптом – обычно боль или усталость – который ассоциируется с другими проявлениями расстройства».

См. также 
 Психосоматические заболевания
 Соматизация

Литература

Диссертации

Статьи

Ссылки

Примечания 

Соматоформные расстройства